Tocantínia, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
Tocantinia (geslacht), geslacht van roofvliegen